Adezai steht für:
 Adezai (Dorf), ein Dorf in Pakistan
 Adezai (Region), eine Region 20 Kilometer südlich von Peshawar